София 2005 (M-Tel Masters) — 1-й международный шахматный турнир, проходивший в Софии с 11 по 22 мая. Место проведения: «Гранд Отель София».

 Категория: 20-я (средний рейтинг 2746) 
 Главный судья: Joaquin Espejo (Испания)
 Судьи: Борис Постовский (США), Панайотис Николопулос (Panaqiotis Nikolopoulos) (Греция)

Участники турнира

Движение по турам

Таблица турнира

Ссылки 
M-Tel Masters 2005 - Wienerzeitung
Grand Hotel Sofia

София (шахматный турнир)
Май 2005 года
2005 год в шахматах